Террико́н ( — букв. конический породный отвал) — отвал, искусственная возвышенность из пустых пород, извлечённых при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых, насыпь из отходов от различных производств и сжигания твёрдого топлива.

Терриконы шахт и горно-обогатительных фабрик содержат сульфид железа в форме пирита и марказита, который при помощи кислорода из атмосферы окисляется хемолитотрофными бактериями  с выделением тепла. Также отвалы содержат некоторое количество угля и другие горючие породы, на поверхность частиц которых адсорбируется тот же кислород и вступает в экзотермические окислительные химические реакции. В результате этих процессов в крупных терриконах нередко протекание различных процессов техногенного пирометаморфизма:
 сгорание угля (зоны с окислительным режимом обжига);
 пиролиз угля (зоны восстановительного обжига при T = 800—1000);
 реакции дегидратации слоистых силикатов, имеющие следствием массовое испарение воды, а также удаление фтора, хлора на начальных этапах горения отвала (T = 600—700 °C);
 разложение карбонатов с удалением CO и CO2 и образованием периклаза, извести и ферритов (T = 600—800 °C);
 локальное плавление с образованием остеклованных клинкеров и базитовых паралав (T = 1000—1250 °C).
Эти процессы приводят к радикальному изменению фазового состава отвальной массы.

Известны случаи взрывов терриконов в результате накопления паров и газов под образовавшейся из-за атмосферных осадков коркой, приведшие к гибели десятков людей.

В процессе рекультивации земель терриконы являются объектами озеленения и облесения. На них в большом количестве рассаживают деревья с целью приостановить разрушение терриконов от воздействия разрушающих факторов погодных условий.

Примечания

Ссылки 

 Терриконы
 Романтика донецких терриконов

Антропогенный ландшафт